Isakstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Isakstjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (1,7 ha)
Isakstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,

Se även
Isaktjärnen, sjö i Vansbro kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn